Marienfelde ist der Name
 eines Ortsteils des Berliner Verwaltungsbezirkes Tempelhof-Schöneberg, siehe Berlin-Marienfelde
 eines Ortsteils der Stadt Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Stadt Röbel/Müritz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 eines Ortsteils der Gemeinde Kruckow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Marienfelde (Kruckow)
 eines Ortsteils der Gemeinde Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein

Marienfelde ist die deutsche Bezeichnung heute polnischer Orte:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Glaznoty (Marienfelde, Kreis Osterode in Ostpreußen)
 Marianka (Paslęk) (Marienfelde, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen)
 Prątnik (Marienfelde, Kreis Braunsberg, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Myśligoszcz (Marienfelde, Landkreis Schlochau, Pommern)
 Sławęcino (Marienfelde, Gemeinde Neu Damerow, Kreis Stolp/Pommern, heute nicht mehr existent)
 Świtały (Marienfelde, Gemeinde Lojow, Kreis Stolp/Pommern)

Siehe auch:
 Marienfeld